pikieta – gra karciana
 pikieta – forma demonstracji
 pikieta – w slangu gejowskim miejsce spotkań osób poszukujących anonimowego seksu
 pikieta – określenie jednostki piechoty lub wysuniętych posterunków
 pikieta – punkt pomierzony w ramach wykonywania pomiarów geodezyjnych

Miejscowości na Białorusi 
Pikieta – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.

Zobacz też 
 pikietaż